

Anno 
 1989 – (MCMLXXXIX in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1989 a.C.

Matematica 
 1989 – numero naturale.

Astronomia 
 1989 Tatry – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Musica 
 1989 – album degli After Crying del 1989
 1989 – album dei The Resort del 1989
 1989 – album di Jacopo Sarno del 2009
 1989 – album di Taylor Swift del 2014
 1989 – singolo dei Negrita del 2015
 1989 – album di Ryan Adams del 2015